Die Football League Two 2012/13 war die neunte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 21. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 18. August 2012. Der letzte Spieltag war der 27. April 2013. Die drei bestplatzierten Vereine, der FC Gillingham, Rotherham United und Port Vale, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Siebtplatzierte Bradford City. Absteigen mussten der FC Barnet und Aldershot Town.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Abschlusstabelle und Spieltage auf kicker.de
 Abschlusstabelle auf rsssf.com

Fußballsaison 2012/13
2012 13